Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геоэкологии  Российской академии наук (Институт геоэкологии РАН, ИГЭ РАН) был образован в 1996 году на базе Инженерно-геологического и геоэкологического научного центра РАН, Научно-инженерного и координационного сейсмологического центра РАН и Комплексной лаборатории гидрогеологии и природосберегающих технологий (г. Санкт-Петербург).

Научные направления 
Основными направлениями научной деятельности ИГЭ РАН являются:
 разработка теории и методов прогноза и мониторинга природных и природно-техногенных геологических процессов (оползней, карста, подтопления и др.);
 фундаментальные проблемы формирования и динамики подземных вод, ресурсы, использование и охрана подземных вод;
 развитие теории формирования и изменения свойств горных пород под влиянием природных и антропогенных факторов;
 разработка фундаментальных основ геодинамического, сейсмического и инженерно-геологического районирования;
 разработка геоэкологических принципов размещения крупных промышленных объектов и хранилищ отходов;
 геоэкологические, инженерно-геологические и гидрогеологические проблемы разработки полезных ископаемых;
 геоэкологические проблемы территории Москвы и других крупных городских агломераций.

Структура 
В состав института входят:
 Лаборатория эндогенной геодинамики и неотектоники
 Лаборатория грунтоведения и механики грунтов
 Лаборатория геокриологии
 Лаборатория дистанционного мониторинга геологической среды
 Лаборатория геологического риска
 Лаборатория экзогенной геодинамики
 Лаборатория гидрогеоэкологии
 Лаборатория геоинформатики и компьютерного картографирования
 Лаборатория изучения состава и свойств грунтов
 Отдел информационно-измерительных систем
 Сейсмологический центр

Известные сотрудники 
 Осипов, Виктор Иванович — академик РАН, многолетний директор, ныне научный руководитель института
 Николаев, Алексей Всеволодович — член-корреспондент РАН
 Мироненко, Валерий Александрович — член-корреспондент РАН
 Вознесенский, Евгений Арнольдович — директор института, профессор

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Геологические институты
Наука в Москве